Maison Carrée, ('Casa Quadrada'), temple romà de Nimes.
 Casa Cuadrada, casa de la família Cuadrada a Reus, adaptat també com «Casa Quadrada».